Axioma Ethica Odini е единадесети студиен албум на норвежката блек метъл група Enslaved. Издаден е на 27 септември 2010 г.

Достига 16-о място в класацията Top New Artist Albums (Heatseekers).

Състав 
 Грутле Кялсон – вокали, бас, допълнителен синтезатор
 Ивар Бьорнсон – китара, синтезатор
 Арве Исдал – китара
 Като Бекеволд – барабани
 Хербранд Ларсен – клавири, синтезатор, орган, вокали

Песни

Позиции в класациите

Отличия

Източници 

Албуми на Инслейв
Музикални албуми от 2010 година